Флаг муниципального образования Берёзовское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 ноября 2011 года решением Совета народных депутатов Берёзовского сельского поселения № 81 и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7351.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх полос: двух одинаковых вертикальных — зелёной (у древка) и жёлтой и одной горизонтальной, голубой, вдоль всего нижнего края, шириной в 1/5 ширины полотнища; вплотную к горизонтальной полосе на границе вертикальных полос, изображён сноп, за которым развёрнут свиток с концами, завёрнутыми вокруг рукояток лопат. Фигуры — из герба Берёзовского сельского поселения — воспроизведены жёлтым, зелёным, белым и чёрным цветами».

Обоснование символики 
Флаг Берёзовского сельского поселения гласно отражает название поселения — Берёзовское (белый свиток с чёрными вкраплениями — аллегория берёсты). Так же гласно отражено и название старинного села — Лопатки, входящего в состав Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. В старину жители близлежащих сёл занимались производством деревянных лопат на продажу. Сушка зерна в , сажание хлеба в печь — не обойдутся без этого универсального инструмента сельского быта.

Символика берёсты развёрнутой в виде свитка многозначна — символ грамотности, образованности. В 1909 году в селе Берёзово помещицей Русановой была открыта первая в Рамонском крае школа садоводства и огородничества.

Сноп — символизирует основную направленность сельскохозяйственной деятельности тружеников поселения. Сноп — символ единства, сплочённости, а четыре витка ленты вокруг снопа — аллегория четырёх населённых пунктов в составе поселения: сёл Берёзово, Лопатки и деревень Борки и Ивницы.

Голубая полоса — символизирует реку Воронеж, протекающую по землям Берёзовского поселения.

Деление полотнища на зелень и золото схоже с полотнищем флага Рамонского муниципального района, в который входит Берёзовское сельское поселение.

Фигуры флага: сноп, лента и лопатки выполнены «в перемену цвета». Это характерно для многих явлений в жизни селян, например, смена лета (зелень) на осень (золото), посев — урожай и др.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением берёзы
Флаги с изображением лопаты